Поттс, Потс () — фамилия.

Известные носители

А 
  (род. 1996) — австралийский лучник, бронзовый медалист летних Олимпийских игр в командном первенстве (2016).
  (род. 1971) — британский рулевой в академической гребле, чемпион мира в четвёрках с рулевым (2000).
  (1904—1952) — американский конькобежец, мировой рекордсмен на дистанции 500 м (1936—1937).
  (1934—2014) — новозеландский бегун, национальный чемпион в беге на 10 миль (1964), президент Атлетической ассоциации Новой Зеландии (2002—2003).
  (1896—1968) — австралийский скотовод и военный деятель, командующий австралийскими войсками в битве при Ратсуа (1945), одном из последних сражений Бугенвильской кампании.
 Поттс, Артур (1888—1981) — британский футболист, финалист Кубка Англии (1921).
  (1890—1983) — канадский военный деятель, командующий канадскими войсками при эвакуации Шпицбергена (1941), командир 6-й пехотной дивизии (1942—1943).

Б 
  (1836—1887) — американский юрист, военный и политический деятель, губернатор Территории Монтана (1870—1883).
  (1928—2005) — американский джазовый пианист.

Г 
  (род. 1983) — британский бильярдист, чемпион мира по пулу-8 по версии Всемирной федерации пула-8 (2005, 2007, 2008).
  (1920—1996) — британский футболист и тренер, финалист Кубка Англии в качестве тренера клуба «Бернли» (1962).
  (1810—1884) — британский крикетчик и жокей, шериф Флинтшира (1852) и Денбишира (1877).
  (1878 — до 1939) — британский футболист, игрок Чемпионата Бельгии в составе клубов «Антверпен» и «Беерсхот».

Д 
 Поттс, Дайан — новозеландский игрок в боулз, чемпионка Новой Зеландии в четвёрках (2010).
 Поттс, Дейвон (род. 1992) — американский баскетболист, финалист Кубка попечителей Филиппинской баскетбольной ассоциации в составе клуба «Аляска Эйсез» (2018).
 Поттс, Деклан (род. 1992) — австралийский пловец, чемпион Океании по плаванию на 400 м, в эстафете 4×100 м и 4×200 м, смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем и по плаванию на 200 м баттерфляем (2012).
 Поттс, Деннис — австралийский мотогонщик, чемпион Австралии по спидвею с коляской (1984, 1985).
  (1910—1999) — американская писательница, автор детективов, лауреат Премии Эдгара Аллана По за лучший первый роман (1955).
  (или Потт; ум. не ранее 1651) — губернатор британской колонии Виргиния в конце 1620-х гг.
  (ок. 1592—1673) — английский политик, член Палаты общин от Норфолка (1640—1648).
  (1861—1938) — британский политик, член Палаты общин от Барнсли (1922—1931, 1935—1938).
  (1904—1986) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Английской футбольной лиги в составе клуба «Лидс Юнайтед».
  (1906—1987) — британский бегун, чемпион Великобритании в беге на 6 миль (1932) и в беге с препятствиями (1938).
  (1807—1863) — британский политик, член Палаты общин (1859—1863).
  (род. 1961) — британский военно-морской офицер, контролёр ВМФ (2013—2014), директор Оборонной академии Великобритании (2014—2018).
  (1794—1863) — американский политик, член Палаты представителей от штата Пенсильвания (1831—1839).
  (1794—1863) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1947—1949).
  (1926—2012) — австралийский фотограф, чьи работы входят в частности в собрания Национальной галереи и Национальной портретной галереи Австралии.
  (род. 1952) — британский инженер-механик, обладатель Медали Телфорда Института инженеров-строителей (1991, 1998, 2002).
  (1898—1981) — игрок в американский футбол, чемпион НФЛ в составе клуба «Франкфорд Йеллоу Джекетс» (1926).
  (род. 1994) — британский футболист, игрок Премьер-лиги Англии в составе клуба «Вест Хэм Юнайтед», сын Стива Поттса.

К 
  (род. 1952) — американский художник, иллюстратор комиксов.
 Поттс, Кайлер Ли (более известная под псевдонимом Кайлер Ли; род. 1982) — американская актриса.
 Поттс, Кейт — британская поэтесса.
  (род. 1982) — британский регбист, игрок Кельтской лиги в составе клуба «Ленстер».

М 
  (род. 1970) — американский бейсболист, игрок клуба  Главной лиги бейсбола «Милуоки Брюэрс» (1996).
  — австралийский дипломат, посол Австралии во Вьетнаме (1991—1994), Папуа — Новой Гвинее (2003—2006), Австрии (2009—2012) и Новой Зеландии (2012—2016).
  (род. 1984) — американский журналист и кинематографист, лауреат Пулитцеровской премии в составе коллектива авторов статей Los Angeles Times о массовом убийстве в Сан-Бернардино.
  (род. 1991) — ирландский велогонщик, участник Игр Содружества в составе сборной Северной Ирландии (2018) и Европейских игр в составе сборной Ирландии (2019).
 Поттс, Марчелл (род. 1988) — южноафриканский регбист, игрок Высшего дивизиона Кубка Карри в составе клуба «Иглз».
  (ур., Керр; 1919—2005) — новозеландская бадминтонистка, чемпионка Новой Зеландии в индивидуальном разряде (1937, 1939, 1947—1950), парах (1937—1939, 1947—1949) и смешанных парах (1948—1950).
  — австралийский театральный режиссёр, лауреат премии Хелпманна за режиссуру пьесы (2006).
  (род. 1998) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Дарема.

П 
  (1935—1996) — британский общественный деятель, генеральный секретарь Генеральной федерации профсоюзов (1977—1994).
 Потс, Пол (род. 1970) — британский певец.

Р 
 Поттс, Реджинальд (1892—1968) — британский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
  (1927—1996) — британский футболист, полуфиналист Кубка Англии в составе клуба «Порт Вейл» (1954).
 Поттс, Ренвик — британский футболист, финалист первого Ирландского кубка в составе клуба «Клифтонвилл».
  (1925—2005) — австралийский математик, обладатель медали подразделения промышленной и прикладной математики Австралийского математического общества (1995), член Австралийской академии наук (с 1975).
  (1753—1808) — американский политик, сенатор от штата Мэриленд (1793—1796).
 Поттс, Ричард (род. 1971) — новозеландский бегун, чемпион Новой Зеландии в беге на 5000 м (1999, 2000), сын Сильвии Поттс.
  (род. 1971) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Индианаполис Колтс», «Майами Долфинс» и «Балтимор Рэйвенс».

С 
 Поттс, Сара (род. 1989) — канадская кёрлингистка.
 Поттс, Сара-Джейн (род. 1976) — британская актриса кино.
  (ур. Оксенхэм; 1943—1999) — новозеландская бегунья, многократный победитель национальных чемпионатов, участница летних Олимпийских игр (1968), мать Ричард Поттса.
  (род. 1943) — американский и французский саксофонист, творческий партнёр Стива Лейси.
  (род. 1967) — британский футболист, игрок Премьер-лиги Англии в составе клуба «Вест Хэм Юнайтед», отец Дэна Поттса.

Т 
 Поттс, Тейлор (род. ок. 1991) — канадская гребчиха, победитель Панамериканского чемпионата в гребле на каноэ на 200 м (2013).
  (1855—1927) — американский военно-морской офицер, губернатор Гуама (1906—1907), директор Управления военно-морской разведки (1909—1912).
 Поттс, Терри — американская пловчиха, участница Чемпионата мира по водным видам спорта (1973).
  — австралийский археолог, директор Музея Гетти (с 2012).
  (1810—1874) — американский врач и политик, мэр Сент-Пола (1850—1851).
  (1824—1888) — новозеландский натуралист и политик, член Палаты представителей (1866—1870).
  (1912—1988) — ирландский скрипач.

У, Ф, Ч, Ш 
  (1935—2004) — американский военный деятель, командующий Артиллерийско-технической службой Армии США (1985—1986).
  (1892—1943) — британский солдат, участник Дарданелльской операции, кавалер Креста Виктории.
  (род. 1943) — американский поэт.
  (1930—2014) — ирландский музыкант, игрок на вистле, участник группы The Chieftains.

Э 
 Поттс, Эдуард Уильям (1881—1944) — британский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве.
  (род. 1976) — американский троеборец, чемпион Панамериканских игр (2007) и победитель соревнования Ironman 70.3 (2007).
 Поттс, Эндрю Ли (род. 1979) — английский актёр.
 Поттс, Энни (род. 1952) — американская актриса театра, кино и телевидения, комедиантка и продюсер.

Ю 
  (1908—2003) — американский политик, председатель Сената штата Орегон (1967—1970).

Вымышленные персонажи 
 Пеппер Поттс — персонаж комиксов Marvel.

См. также 
 
 Поц — обсценное сленговое слово в идише.
 POTS — традиционные телефонные системы.